Еро́н-Сен-Ваа́ст () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 185 км на північ від Парижа, 105 км на захід від Лілля, 85 км на захід від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 76 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 208,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Ерон-Сен-Вааст на сайті французького Національного інституту географії
 Ерон-Сен-Вааст на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Ерон-Сен-Вааст на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале